Валовой продукт — сумма стоимости произведенных товаров и услуг. В зависимости от контекста может означать:

 Мировой валовой продукт
 Валовой внутренний продукт
 Валовой национальный продукт
 Валовой региональный продукт
 Валовой общественный продукт (ВОП)

См. также 
 Валовой доход
 План по валу (см. Плановая экономика)